Спессарти́т — лампрофировая жильная горная порода. Тёмного цвета, состоит преимущественно из темноцветных минералов (авгит, андезин, диопсид, роговая обманка).
Структура мелкозернистая и однородная, но иногда в спессартитах встречаются отдельные крупные кристаллы (порфировые вкрапленники). 
Образуется в верхних зонах земной коры на незначительных глубинах, в ходе последних этапов кристаллизации интрузивных гранитных массивов, из относительно низкотемпературной и богатой водой магмы. 

Не путать с минералом спессартин.

Используется для облицовки зданий и интерьеров.

Литература 
 Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералы. — М.: Мир, 1986. С.82.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article105217.html Спессартит в БСЭ]

Лампрофиры
Природный камень
Облицовочные материалы